Джекман () — английская фамилия. Известные носители:

 Джекман, Баррет (род. 1981) — канадский хоккеист.
 Джекман, Генри (род. 1974) — британский музыкант и композитор, автор саундтреков к фильмам.
 Джекман, Лоис (род. 1937) — австралийская и науруанская легкоатлетка.
 Джекман, Хью (род. 1968) — австралийский теле- и киноактёр, продюсер.